Bovin, Bouvin, Bowin, Bouveng och Boväng är olika stavningsvarianter av svenska släkter med vallonskt ursprung.

Personer med efternamnet Bovin eller varianter av detta namn
Anders Bovin (1887–1969), svensk friidrottare
Anders Bouvin (född 1958), svensk företagsledare
Andreas Bovin, svensk musiker och medlem av Kent (musikgrupp)
Emil Bovin (1868–1962), svensk läkare
Erik Bouveng (1885–1939), svensk militär och kartograf
Erik Bouvin (1897–1972), svensk ämbetsman
Gustaf Bouveng (1869–1922), svensk officer
Gustaf Adolf Bouveng (1895–1981), svensk ämbetsman
Harry Bouveng (född 1955), svensk politiker
Helena Bouveng (född 1962), svensk politiker
Johan Anton Bovin (1823–1894), svensk jurist och politiker
John Bouvin (född 1947), svensk politiker
Kerstin Bouveng (född 1929), svensk sjukgymnast och politiker
Knut Bovin (1853–1926), svensk trädgårdsodlare
Lotta Bouvin-Sundberg (född 1959), svensk TV-journalist
Mattias Bouvin (född 1998), svensk fotbollsspelare
Nils Bouveng (1929–2006), svensk ingenjör och företagsledare
Nils Bouveng (filmdirektör) (1871–1941), svensk filmdirektör
Nils Bouveng (militär) (1900–1998), svensk officer
Åke Bouvin (1928–2014), svensk jurist

Notera
"Bovin" är även en beteckning (från latin Bos, kosläktet, i genitiv singularis bovis) som används för att ange tillhörighet med nötkreatur. Exempelvis bovin tuberkulos och bovin spongiform encefalopati, BSE, (mer känd som "galna kosjukan").